Córrego Engenho Velho é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Engenho Velho, Córrego
Engenho Velho